

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
Superliga: 1
: 2003-2004

Extraliga: 1
: 2007-2008

: 2010-11
: 2012-13

Nazionale
Campionato del mondo di hockey su ghiaccio: 1 secondo posto
: 2008

Individuale
SM-liiga:
1999-00: Player of the Month (Nov)
2000-01: Most Goals (32)

Extraliga
2007-08: Most Goals Playoffs (10)
2007-08: Playoffs MVP
2008-2009: Best Plus/Minus (+31)
2008-2009: Most Assists (41)
2008-2009: Most Points (68)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni